USS Paul Hamilton är fartyg i USA:s flotta, namngivna efter den amerikanska politikern Paul Hamilton, (1762-1816), som även var den USA:s tredje "marinministern".
USS Paul Hamilton (DD-307), en amerikansk jagare av  Clemson-klass sjösatt 1919. I tjänst 1920-1930
USS Paul Hamilton (DD-590), en amerikansk jagare av  Fletcher-klass sjösatt 1943. I tjänst 1943-1945. Skrotad 1968
USS Paul Hamilton (DDG-60), en amerikansk jagare av Arleigh Burke-klass sjösatt 1993. I tjänst sedan 1995

Se även
SS Paul Hamilton, ett Libertyfartyg sjösatt 1942. Sänktes utanför Algeriet 1944.
Paul Hamilton